Dieser Artikel behandelt die kroatische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Für Kroatien war es die vierte Teilnahme.

Qualifikation 
Kroatien absolvierte die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Gruppe F.

Spiele 
Alle Resultate aus kroatischer Sicht.

Tabelle

Playoff-Spiele 

Für die Playoff-Spiele der Gruppenzweiten wurde Kroatien gemäß dem UEFA-Koeffizienten neben Irland, Portugal und Tschechien gesetzt.

Beste Torschützen waren Eduardo und Mario Mandžukić und mit je drei Toren.

Vorbereitung 

Die kroatische Mannschaft bestritt unmittelbar vor der EM noch zwei Testspiele: Am 25. Mai spielte sie in Rijeka gegen Estland (3:1) und am 2. Juni in Oslo gegen Norwegen (1:1). Kurz vor der EM gab Nationaltrainer Slaven Bilić seinen Rücktritt nach der EM bekannt.

Kader 
Der vorläufige Kader wurde am 10. Mai benannt.
Erfahrenste Spieler im ursprünglichen Kader waren Ivica Olić, Josip Šimunić und Darijo Srna, die auch schon 2004 und 2008 zum Einsatz kamen. Torhüter Stipe Pletikosa war zwar auch für die EM 2004 nominiert, fiel aber wegen Verletzung aus. Am 29. Mai strich Slaven Bilić die Spieler Goran Blažević, Šime Vrsaljko, Nikola Kalinić und Dejan Lovren. Am 4. Juni musste Ivica Olić aufgrund einer Oberschenkelverletzung absagen. Für ihn rückte Nikola Kalinić ins Team. Am 7. Juni wurde Ivo Iličević, der sich am Vortag eine Muskelverletzung zugezogen hatte, durch Šime Vrsaljko ersetzt. Zum Zeitpunkt des Turniers spielten 19 Kadermitglieder im Ausland. Diese spielten in Klubs aus Spanien, England, Frankreich/Monaco, Deutschland, der Ukraine, Israel und Russland. Deutschland sowie die Ukraine stellten mit jeweils fünf Spielern die meisten Spieler.

Daten gemäß Verbandsangaben (Stand: 18. Juni 2012, nach dem Spiel gegen Spanien).

Spiele Kroatiens

EM-Vorrunde 
Bei der Auslosung wurden die Kroaten, sowie Irland und Italien dem als Gruppenkopf der Gruppe C gesetzten Welt- und Europameister Spanien zugelost. Bei EM-Endrunden trafen die Kroaten zuvor noch auf keinen der drei Gruppengegner. Die Bilanz gegen Italien ist positiv (3 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage vor der EM). Das letzte Spiel vor der EM gegen Italien am 16. August 2006 gewannen die Kroaten mit 2:0. Gegen Irland und Spanien war die Bilanz vor der EM negativ (1 Sieg, 3 Remis, 2 Niederlagen, bzw. 1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen). Zuletzt trafen Spanien und Kroatien am 7. Juni 2006 in der Vorbereitung auf die WM 2006 aufeinander und Spanien gewann mit 2:1. Gegen Irland gab es zuletzt am 10. August 2011 ein torloses Remis.

Vorrundengruppe C:

Alle Spiele fanden in Polen statt.

Einzelnachweise 

Kroatien
2012